Большо́й проспект Петроградской стороны (сокращённо Большой проспект П. С., чтобы отличать его от Большого проспекта В. О.) — одна из главных магистралей Петроградского района — связывает юго-западную часть района с его центральными и северными территориями.

История и достопримечательности 
Возникновение Большого проспекта относится к 1730-м годам. Это была основная дорога, пересекавшая слободы гарнизонных полков: Ямбургского, Копорского, Петербургского и Белозерского. Сначала её называли Большой Гарнизонной дорогой, потом Большой Офицерской улицей, а современное название установилось в 1806 году (в 1918 году проспекту было присвоено имя Карла Либкнехта, но 13 января 1944 года название «Большой проспект» было восстановлено).

Основная прямолинейная часть проспекта начинается у Тучкова моста через Малую Неву и завершается полукруглой площадью Льва Толстого на пересечении с Каменноостровским проспектом. За площадью проходит короткий, плавно изогнутый отрезок проспекта, проложенный в 1910 году и заканчивающийся у Петропавловского моста через реку Карповку.

Общая характеристика застройки 
С середины XVIII века до 1861 года действовал запрет на строительство на Петроградской стороне каменных домов частными лицами (это было связано с соображениями оборонной эффективности Петропавловской крепости). Отчасти поэтому застройка была в основном деревянной. В последней трети XIX века получает развитие каменная застройка, поначалу — невысокими особняками (примером может служить сохранившийся дом № 42). Наконец, на рубеже XIX—XX вв. идёт широкомасштабная застройка Петроградской стороны, в ходе которой Большой проспект превращается в респектабельную торговую улицу с крупными доходными домами и магазинами. Именно в этот период в основном сформировался современный архитектурный облик проспекта. Здания выстроены в разнообразных стилях; преобладают модерн, северный модерн, эклектика и неоклассицизм.

После революции и до настоящего времени, в связи с отсутствием свободных участков, застройка происходит эпизодически и локально, уже не оказывая существенного влияния на общий облик проспекта.

Транспорт 
С 1860 года по проспекту начала ходить конка, с конца 1908 вместо неё был пущен трамвай (трамвайное движение по проспекту было прервано в первую блокадную зиму, но возобновилось уже в 1942 году), а с 1947 года вместо трамвая стал ходить троллейбус.
К 1955 году трамвайные рельсы были полностью сняты.
По проспекту также курсируют автобусы, с 1990-х годов по 2022 год по проспекту ходили маршрутные такси.

В 1965 году движение транспорта по основной части проспекта стало односторонним: от проспекта Добролюбова к площади Льва Толстого; при этом движение в обратном направлении осуществлялось по Большой Пушкарской улице. С 3 ноября 1985 года направление одностороннего движения по обеим магистралям было изменено на противоположное, и ныне по Большому проспекту оно осуществляется от площади Льва Толстого к проспекту Добролюбова. С конца 2007 года крайняя правая полоса движения зарезервирована для общественного транспорта.

В начале проспекта расположена станция метро Спортивная,
а ближе к концу, у пересечения с Каменноостровским проспектом, — Петроградская. На расстоянии 400 м от проспекта расположена станция метро Чкаловская.

Памятники культуры федерального значения 

Памятники перечисляются в порядке их расположения вдоль проспекта согласно Перечню объектов исторического и культурного наследия.

 № 1а — Тучков буян, пеньковые склады на набережной Малой Невы около Тучкова моста, построенные А. А. Дьяковым по проекту М. А. Деденева, переработанному Антонио Ринальди, в 1763—1772 годах. Ранее на этом месте находились деревянные амбары для хранения льна и пеньки, построенные по проекту Дж. Трезини в 1735 году, большая часть которых была уничтожена пожаром в 1761 году. По состоянию на 2014 г. пустует, в нём планируется разместить больницу Верховного суда. 
 № 1 — В начале Большого проспекта, между проспектом Добролюбова и ул. Блохина, находится часовня во имя Александра Невского, принадлежащая Князь-Владимирскому собору, расположенному в небольшом отдалении. Она была построена в память Александра II на пожертвования прихожан в 1882—1886 гг. по проекту арх. Н. Н. Ковригина и освящена епископом Ладожским Арсением (Брянцевым) 2 июня 1886 года. За часовней до собора простирается Князь-Владимирский сквер, устроенный садовым мастером Э. Л. Регелем в 1876 году. Как собор, так и сквер и часовня являются памятниками истории и культуры федерального значения. 
 Памятник Н. А. Добролюбову перед домом 34-36 (1959 г., скульптор В. А. Синайский, архитектор С. Б. Сперанский). 
 № 75 — доходный дом К. И. Розенштейна.

Дома вдоль Большого проспекта 
Дома перечисляются в порядке их расположения вдоль проспекта с юго-запада на северо-восток — чётные номера домов слева, нечётные справа.

От начала проспекта до Введенской и Рыбацкой улиц 

 Дом № 1-3 / улица Блохина, 33 — один из первых доходных домов на Петроградской стороне. Строился поэтапно в течение более 70 лет: угловой 4-этажный дом был построен для купца, почётного гражданина Василия Михайловича Калгина архитектором А. И. Мельниковым в 1838—1839 гг.й, расширен двухэтажным домом вдоль Большого проспекта для помощника командира Санкт-Петербургского порта И. В. Котлярова по проекту арх. А. Михайлова в 1888, 2-этажная часть надстроена тремя этажами в 1899 году по проекту гражданского инженера А. В. Кенеля, расширена в 1910 году, и в том же году угловая часть надстроена пятым этажом с куполом на барабане, благодаря которому дом превратился в значимый ориентир набережной Малой Невы (участок в то время принадлежал потомственному почётному гражданину В. М. Тележкину). В 1911—1912 гг. дом расширен вдоль Малой Никольской ул. (ныне ул. Блохина) по проекту арх. М. Ф. Еремеева. В 1840-х гг. в доме располагалась больница Калгина (по имени владельца здания), среди врачей которой был П. А. Наранович. В 1870-х здесь помещался женский пансион Бухвостовой. В 1905 г. одну из квартир снимал будущий выдающийся архитектор А. Е. Белогруд, в 1911—1913 гг. здесь жил уже признанный зодчий А. В. Щусев, а в 1913—1925 гг. — филолог-китаевед В. М. Алексеев.

 Дом № 2 / Ждановская наб., 1 — четырёхэтажный доходный дом, арх. В. И. Баранкеев, 1896—1900 гг., эклектика. Над парадными дверями — лепные инициалы первой владелицы дома «А В» (Александра Ванюкова). С момента постройки до настоящего времени в доме расположена аптека, ранее называвшаяся «Петровской» по соседнему Петровскому острову, а с 1950-х гг. ставшая гомеопатической. В настоящее время здесь размещается также ТОО «Гомеофарм» и редакция журнала «Библиотека здоровья». До постройки существующего здания (с 1840-х гг.) здесь стоял деревянный дом. Соседние дворы, выходившие на Малый проспект Петроградской стороны, также, как и этот дом, в начале XX века принадлежали семье купца Ванюкова; они сдавались под склады, а в доме находилась контора строительных материалов С. М. Люблинского. В 1910-е гг. в доме находилась Столичная речная полиция, начальником которой был генерал-лейтенант А. Н. Наумов, проживавший в этом же доме со своим сыном, будущим известным ботаником Н. А. Наумовым.
 Дом № 4 построен по проекту техника М. Д. Розензона, 1898—1899.
 Дом № 5 (дом 2 по Зверинской ул.): 1909—1910, доходный дом В. Г. Чубакова, модерн, архитектор В. И. Ван-дер-Гюхт. С 1922 по 1944 год здесь жил и работал поэт Н. С. Тихонов. Его квартира была одним из центров литературного Ленинграда. Здесь бывали В. В. Маяковский и А. А. Фадеев, О. Д. Форш, О. Ф. Берггольц и многие другие. В 1981 году на доме была установлена мемориальная доска (архитектор Т. Н. Милорадович).
 Дом № 7: 1888, архитектор А. В. Иванов
 Дом № 9: 1840—1841, поздний классицизм, арх. Е. Т. Цолликофер (дом И. Бурмейстера).

 Дом № 10: левая часть перестроена в 1905 году по проекту архитектора П. М. Мульханова.
 Дом № 11: 1827 год постройки, самое старое здание на проспекте.  Это бывший съезжий дом Петербургской части (то есть помещение полицейского участка и пожарной команды). Раньше над ним была пожарная каланча. В нём по-прежнему расположена пожарная часть. От съезжего дома получила название Съезжинская улица, идущая вправо от проспекта.
 Дом № 13 / Пионерская ул., 4: 1901—1902, архитектор А. К. Гаммерштедт (дом Н. А. Бородулина). С 1945 до 2001 г. в этом доме жил поэт В. Б. Кривулин.
 Дом № 14 / ул. Красного Курсанта, 2: 1901—1902, архитектор А. М. Ливен (дом П. Панова).
 Дом № 15 / Пионерская ул., 3: построен в 1872—1874 гг. по проекту техника Н. Н. Боброва, позже надстроен.

 Дом № 16-18 (левая часть: № 16 / ул. Красного Курсанта, 1; центральная часть: № 18а; правая часть: № 18 / Пионерская ул., 6): 1910-е, доходный дом Н. Я. и Ф. Я. Колобовых, арх. П. М. Мульханов, завершён при участии Д. А. Крыжановского. Использованы приёмы модерна и неоклассицизма. Балконы плавно перерастают в колоннаду ионического ордера. Эта композиция завершается фронтоном с полукруглым окном. Фасады обильно и разнообразно декорированы. Стены боковых фасадов имеют пилястры ионического ордера. Нижние этажи дома украшены рустовкой. Окна разных этажей имеют разную форму: прямоугольную и полукруглую. Ранее, в XIX в., по этому адресу (Большой проспект, 16, дом Менда) находилась мужская школа при частном пансионе Шмеллинга, которую с 1848 года посещали П. И. Чайковский и его брат Николай. С 1991 года дом № 18а занимает Восточно-Европейский институт психоанализа, а с 4 ноября 1999 года при нём работает «Музей сновидений Фрейда». В помещениях детской библиотеки им. Гайдара, расположенной в доме, сохранились несколько изразцовых печей.
 Дом № 17: 1905, архитектор В. А. Гартман. Здесь в 1922—1930 гг. жил Я. С. Друскин.
 Дом № 19 : 1905—1906, архитектор П. М. Мульханов.
 Дом № 20 / Пионерская ул., 6 построен в три этажа по проекту техника Н. Н. Боброва в 1886 году, надстроен до 6 этажей в 1913 г. по проекту П. Г. Прокофьева.
 Дом № 22-24 : 1911—1912, доходный дом В. И. Колышко, архитектор П. М. Мульханов.
 Дом № 25б / ул. Лизы Чайкиной, 2: 1913, архитектор Ф. А. Корзухин.

 Дом № 30 / Красносельская ул., дом 1 / Ропшинская ул., дом 2 — в этом здании долгое время находился кинотеатр «Экран» (ранее «Эдисон»), а в сентябре 1997 года на его месте открылось одно из первых в городе казино «Капитан Морган» (закрыто в 2009 г.). В этом же здании с 1994 г. располагается обувной магазин «Four Seasons».
 В доме № 32 (Ропшинская ул., дом 1) жил экономист и математик Л. В. Канторович.

От Введенской и Рыбацкой до улицы Ленина 

 Дом № 29 (Введенская ул., 2): 1844—1845 гг., арх. А. П. Гемилиан. (Надстроен).
 Дом № 31 перестроен и расширен в 1908—1910 гг. по проекту гражданского инженера П. Н. Батуева. Жил кинорежиссёр и сценарист Трауберг Л. З. в 1932—1933 гг.
 Дом № 33: 1882—1883 гг., архитектор П. О. Осипов
 Дом № 33а: 1900—1901 гг., архитектор П. М. Мульханов.
 Дом № 34—36: 1952 г., сталинская архитектура, архитекторы А. И. Князев и В. М. Фромзель. Здесь, на углу уходящей влево Рыбацкой улицы, фронт застройки отступает вглубь квартала, уступая место скверу, в центре которого в 1959 году установлен памятник Н. А. Добролюбову (скульптор В. А. Синайский, архитектор С. Б. Сперанский).
 Дом № 35: первоначально созданное архитектором Н. А. Бреевым, здание неоднократно перестраивалось в последней четверти XIX в., оставаясь обычным доходным домом. Однако в 1913 году здание получило известность: здесь открылся один из первых в Петербурге кинотеатров «Молния». Своё название «Молния» пронесла через весь XX век. Однако на рубеже XX и XXI вв. здание было реконструировано (с сохранением фасада), и здесь открылся современный кинотеатр «Мираж Синема» с 4 кинозалами.
 Дом № 37: построен в 1837 году (архитектор Е. И. Мартынов), перестроен в 1883—1884 гг. (архитектор А. И. Аккерман). Здесь располагалась Введенская гимназия (гимназия им. Петра Великого), где в 1891—1898 гг. учился будущий поэт А. А. Блок.  В 1895—1899 архитектор В. М. Елкашев оборудовал новое помещение для церкви при этой гимназии (церковь во имя святых Кирилла и Мефодия была создана на средства потомственного почётного гражданина А. Д. Гордеева в 1885 году, повторно освящена в новом помещении 9 декабря 1899 года). В 1997 году здание исключено из списка охраняемых памятников истории и культуры, после чего полностью перестроено по проекту архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры» (строительство окончилось в 2007 году): фасад был разобран и воссоздан, а сзади (на участке, охватывающем здание бывшей церкви) пристроено новое 9-этажное здание, возвышающееся над старым.
 Дом № 38—40 / Ижорская улица, д. 1 / Колпинская улица, д. 2: жилой дом, надстроенный в 1912 г. по проекту Д. А. Крыжановского. В архитектуре этого дома отчетливо выражены особенности стиля модерн: активное использование облицовочной плитки, сочетание разнообразных по цвету и фактуре форм и плоскостей, рустовка, равномерно заполняющая плоскости верхних этажей фасада. В декоре использован абстрактный орнамент в виде треугольников. Скошенный угол украшен пилястрами коринфского ордера с каннелюрами. Фасад обильно декорирован элементами цветочного орнамента.
 Дом № 39 (угол Гатчинской ул.) : дом С. М. Липавского, 1912—1913 гг. архитектор Ф. И. Лидваль совместно с Д. Д. Смирновым.
 Дом № 42 (Колпинская ул., 1; Стрельнинская ул., 2): выделяющееся рельефным фасадом двухэтажное здание — бывший особняк губернского секретаря Андрея Макаровича Васильева. Построен в 1878—1879 гг. по проекту архитектора Владимира Шаламова; внутренняя часть была перестроена под кинематограф в 1915—1916 гг. по проекту Василия Шауба. В здании c 1959 г. находилась Детская музыкальная школа, делившая до 1970-х годов место с рыбным магазином. В 1990-х она была переименована в Гуманитарно-музыкальную гимназию, а позже — в Детскую школу искусств № 16.
 Дом № 43: 1901—1902 гг., архитектор Д. А. Крыжановский. Из эркеров плавно выходят балконы, украшенные решёткой и небольшими дорическими колоннами. Выше балконов расположены пирамидообразные завершения.
 Дом № 44 (Стрельнинская ул., 1; Ораниенбаумская ул., 2): 1906—1907 гг., северный модерн, архитектор И. А. Претро («Дом с совами», или дом Путиловой). Одна из архитектурных жемчужин: эффектный силуэт, выразительная пластика фасада, разнообразные по формам и размерам окна, гранитная облицовка в сочетании с фактурной штукатуркой, мощный стрельчатый портал с изображениями сов. Юго-западный угол этого дома первоначально венчал черепичный шатёр (утрачен). Дом был построен по заказу купеческой вдовы Т. Н. Путиловой. Отмечен серебряной медалью на конкурсе лучших фасадов в 1912 г.
 Дом № 45 (другим фасадом выходит на Большую Пушкарскую ул., 38): собственный доходный дом архитектора Н. Н. Никонова, построен по его же проекту в 1900—1901. На фасаде мемориальная доска: «В этом доме 2/15 сентября 1905 года была отпечатана первая в России татарская газета „Нур“, редактором и издателем которой был видный татарский общественный деятель Атаулла Баязитов».
 Дом № 46 (дом 1 по Ораниенбаумской ул.): 1901 г., 1905 г., архитектор П. М. Мульханов.
 Дом № 48 на углу Шамшевой улицы — бизнес-центр «Орбита» (начало XXI в.), который занимают более 10 организаций. С начала 1970-х гг. здесь находилось круглое в плане кафе «Орбита» (за свою характерную форму прозванное «Катушкой», а также известное как «Стекляшка» или «Бомбей»), построенное на месте сквера по проекту архитектора Ю. О. Цехновицера и уничтоженное пожаром в 1980-е годы (железобетонный каркас кафе был демонтирован в 2002 году).

 Дом № 49 (ул. Ленина, 18): крупный жилой дом со скруглённым углом и башнями по центру фасада, выходящего на Большой проспект, и на фасаде, выходящем на ул. Ленина (угловая башня утрачена) — 1902—1903 гг., доходный дом П. Т. Бадаева, архитектор П. Ю. Сюзор.
 Дом № 50 (Шамшева улица, 5): 1839—1840 гг., архитектор А. М. Куци.

 Дом № 52—54 (Гатчинская улица, 2): 1875—1876, угловая часть, архитектор П. О. Осипов; 1893, 1898—1902 гг. — перестройка с включением существовавшего дома, архитектор В. Р. Курзанов, 1904—1909 гг. — перестройка, архитектор Г. Г. фон Голи.
 Дом № 56 (Гатчинская ул., 1): шестиэтажный жилой дом, построенный в первой четверти XIX в. (первоначально имел два этажа) и затем неоднократно перестраивавшийся и модернизировавшийся (1899 — надстроен, архитектор О. Л. Игнатович; 1904 — перестроен и расширен, архитектор И. Б. Калиберда; 1911 г. — расширен и надстроен, архитектор И. И. Долгинов; 1956 г. — капитальный ремонт с заменой лестниц, лифтов и части перекрытий). Со стороны Лахтинской улицы к нему на месте бывшего сквера пристроен современный торгово-бытовой центр (2003—2005 гг., архитектор А. В. Титов). До революции этот доходный дом принадлежал виолончелисту Мариинского театра Альберту Пуни, сыну композитора Цезаря Пуни. В 1913—1915 гг. квартиру на 6-м этаже занимали художники Иван Альбертович Пуни и его жена Ксения Богуславская. Эта их квартира была и мастерской, и своеобразным «салоном», местом встреч художников и поэтов, авангардистов и футуристов: здесь бывали Хлебников, Маяковский, Бурлюк, Северянин, Бенедикт Лившиц и др. В этом доме (в кв. № 23) в 1980-е гг. жил энтомолог Н. Ю. Клюге.
 Партерный сквер перед домами № 20 по ул. Ленина и № 62 по Большому проспекту П. С. был разбит в 1952 году. В 1957 году в него из сада Смольного был перенесён бронзовый бюст В. И. Ленина (отлит на заводе «Монументскульптура» в 1949 г., скульптор В. И. Ингал, высота бюста 1,5 м, высота постамента 2,8 м, ). До войны на месте сквера находился двухэтажный дом № 62, пострадавший от попадания снаряда во время блокадыref name="Likhachev-blokada"/>. В доме № 62 до войны жила актриса Д. М. Мусина-Пушкина.

От улицы Ленина до Каменноостровского проспекта 

 Дом № 51 (ул. Ленина, 9) : 1898—1899, архитектор П. И. Гилёв.
 Дом № 55 (угол ул. Подковырова): 1912, архитектор Э. А. Густавсон, бывший торговый дом товарищества Санкт-Петербургского механического производства обуви «Скороход». С 1970-х до 1988 года — магазин одежды и товаров для женщин «Татьяна», с 1988 по 2008 год — «Элегант». С 2009 года помещения арендует торговая сеть «Рив Гош». Напротив дома 55, между Полозовой улицей и улицей Подковырова, находится Подковыровский сад с цветочным павильоном.
 Дом № 57 (ул. Подковырова, 1): 1910—1913, арх. И. И. Долгинов (дом Б. О. Урвича). В этом доме до октября 1929 г. жил архитектор П. Д. Козырев
 Дом № 59 (угол Бармалеевой ул.) — архитектор И. И. Бургазлиев, 1899, 1902. Реконструирован в 2007 году, надстроена мансарда, фасад отреставрирован, установлена подсветка.
 Дом № 64-66 / ул. Ленина, 9 / Полозова улица, 2 — бывший доходный дом купца Д. Л. Парфёнова, для которого архитектор Г. Г. фон Голи в 1914 году построил здание на углу с Полозовой улицей (дом 66) и надстроил существовавший дом 64 (архитектор А. Н. Веретенников, 1898) на углу с Широкой улицей. В доме 64 в начале XX в. работал серебряных дел мастер М. Ф. Квятковский, присяжный мастер Ремесленной управы, а с 1948 года располагается магазин «Ювелирторга» «Аметист». В этом доме жили художники А. И. Русаков, Т. И. Купервассер, Б. Н. Ермолаев.
 Дом № 70-72 (Подрезова ул., 2 — ул. Подковырова, 5): 1912—1913, доходный дом Ф. Ф. Утемана. архитекторы Д. А. Крыжановский и А. А. Стаборовский. В доме 70 находилась фотошкола.
 Дом № 74 (дом 1 по Подрезовой ул., дом 4 по Бармалеевой ул.): 7-этажный (7-й этаж — мансарда) доходный дом А. А. Антоновой. Построен в 1912—1913 в стиле неоклассики по проекту В. В. Шауба. Включён существовавший здесь ранее трехэтажный особняк (арх. Б. А. Бржостовский, 1897—1899). Дом Антоновой — это большой, типичный для Петербурга-Петрограда начала XX в. доходный дом с двумя прямоугольными внутренними дворами. Для извлечения дохода госпожой Антоновой на первом этаже был оборудован кинотеатр «Люкс», начавший кинопоказы весной 1913 года. Кинотеатр работал до революции, а затем вновь с 1930 по 2006 год под названиями «Труд», «Хроника» и наконец (с 1940 года) «Свет». Он специализировался на показе документальных и научно-популярных фильмов (но в репертуаре присутствовали и художественные), а в 1990—2000-е гг., помимо этого, демонстрировал также классику мирового кино, часто сопровождая показы просветительскими лекциями. В 2006 г. кинотеатр «Свет» был закрыт на ремонт, а в 2009 году на его месте открыт ресторан.
 Дом № 61 / Бармалеева ул., дом 3 — жилой дом, техник М. Д. Розензон, 1899—1901. Жил Н. Я. Агнивцев. В 1906—1918 гг. в здании также находилась гимназия Л. Д. Леонтовской.
 Дом № 63 : 1904, архитектор П. М. Мульханов.
 Дом № 65: доходный дом А. В. Виноградова, 1912—1913, архитектор А. Ф. Барановский, завершение — гражданский инженер Н. Ф. Прокопович. Окна парадной лестницы украшали витражи с геометрическим рисунком (утрачены при установке лифта в сентябре 1992 г.).
 Дом № 69: 1910, архитектор Д. Д. Устругов (дом И. Ф. Алюшинского). Выходит на угол Большого проспекта и Ординарной улицы изящной угловой башней-эркером.
 Дом № 73 (дом 36 по Каменноостровскому проспекту): на этом угловом участке расположен комплекс зданий Женского благотворительного института принцессы Терезии Ольденбургской, создававшийся в течение длительного периода с первой трети XIX до начала XX вв. разными архитекторами, в числе которых Л. Я. Тиблен, В. В. Шауб, И. А. Претро, Г. И. Люцедарский. Женский институт был создан на средства супруга принцессы — принца П. Г. Ольденбургского. При институте находилась церковь во имя Воскресения Христова (создана в 1841; перенесена в новое здание, построенное по проекту В. В. Шауба, в 1896 году). Институт и церковь закрыты в 1918 году (церковь впоследствии перестроена под спортивный зал). С 1966 года часть комплекса занимает Дом пионеров и школьников, в настоящее время — Дворец детского творчества Петроградского района.
 Дом № 76-78: бывший доходный дом Ведомства учреждений императрицы Марии, 1903—1905, архитектор Г. Д. Гримм. В этом доме доме жил последний из династии архитекторов Гриммов — Герман Германович Гримм (1904—1959).
 Дом № 80 (Плуталова улица, 26): 1904, архитектор С. А. Баранкеев
 Дом № 82: 1910, архитектор А. Ф. Барановский.
 Дом № 84 — здание, возведённое в 2009 году на месте сквера.
 Дом № 86 / Ординарная улица, 2: первоначально здесь был четырёхэтажный дом, построенный арх. И. И. Радике для потомственного почётного гражданина Н. И. Калугина (1880-е годы); арх. И. И. Соколов для княгини М. А. Вальбольской пристроил трёхэтажный флигель по Ординарной ул. (1902); архитектор М. А. Сонгайло для действительного статского советника присяжного поверенного Г. А. Тиктина объединил угловой дом и флигель и надстроил до 5 этажей (1910). В 1900-х гг. здесь жил архитектор В. И. Шёне.
 Дом № 88 / Ординарная улица, 1: в 1863—1865 гг. здесь на месте деревянного был построен трёхэтажный каменный дом по проекту архитектора К. Е. Егорова для провизора К. Коха. В 1912 году он был надстроен до шести этажей с мансардой для потомственного почётного гражданина Г. Ф. Киселёва с отделкой в стиле модерн по проекту гражданского инженера С. Г. Бродского. Здание было полностью разрушено во время блокады прямым попаданием фугасной бомбы 24 января 1943 года. После войны дом построили заново.
 Дом № 90: 1899, архитектор П. М. Мульханов.
 Угловой корпус изначально построен в первой трети XIX в., расширен в 1842—1845 гг. Л. Я. Тибленом, перестроен в 1895—1896 В. В. Шаубом.
 Корпус по Каменноостровскому проспекту построен в 1850—1851 гг. Л. Я. Тибленом, перестроен и расширен в 1895 году В. В. Шаубом.
 Левый корпус по Большому проспекту, примыкающий к угловому, построен в 1893 году В. В. Шаубом.
 Правый корпус по Большому проспекту построен в 1903 году И. А. Претро.
 Здание лазарета (дом № 73/36-б) построено в 1897 году Г. И. Люцедарским.
 Дом № 96 (дом № 38 по Каменноостровскому проспекту): 1910—1911, архитектор В. И. Ван-дер-Гюхт — доходный дом В. Г. и О. М. Чубаковых. Угловой дом с небольшой башенкой — одна из важных составляющих ансамбля площади Льва Толстого. Фасад отреставрирован в 2009—2010 гг. Купол этого здания, эффектно замыкавший перспективу улицы Льва Толстого, сгорел в 2001 году, восстановлен в ноябре 2010 года. В этом доме жили С. С. Кричинский (в 1913—1915 гг.), Г. В. Иванов (в конце 1920 года).

От площади Льва Толстого до Карповки 

Это самый молодой участок проспекта. Его не существовало до 1909 года, когда произошла его прокладка и разметка новых участков под строительство, в чём видное участие принимал К. И. Розенштейн.
 Дом № 75 — Дом с башнями (дом 35 по Каменноостровскому проспекту, также выходит на улицу Льва Толстого): 1913—1915, ретроспективизм, архитекторы К. И. Розенштейн и А. Е. Белогруд. Бывший доходный дом Розенштейна, является главным звеном архитектурного ансамбля площади Льва Толстого.
 Дом № 77   : 1912—1914, доходный дом К. И. Розенштейна в палладианском стиле. Начат самим Розенштейном в 1912 году, завершён А. Е. Белогрудом. Украшен эффектной колоннадой на уровне 3—5 этажей, барельефами и скульптурами работы В. Ф. Разумовского на карнизе.
 Дом № 79 (другим фасадом выходит на Петропавловскую ул., 4): доходный дом К. М. Соколовского, 1910—1911, архитектор С. С. Корвин-Круковский.
 Дом № 81 (другим фасадом выходит на Петропавловскую ул., 6): 1910—1911 — доходный дом Д. М. Гончарова. Архитекторы К. И. Розенштейн, А. Я. Родионов.
 Дом № 83 (другими фасадами выходит на набережную Карповки и Петропавловскую ул., 8): 1911, архитектор В. К. Вейс (дом А. Д. Барановской). Дом украшен круглыми угловыми башнями (на фасаде, обращённом к Большому проспекту, имелось скульптурное изображение орла с поднятыми крыльями, утраченное в 1990-е гг.). В этом доме до революции находилась контора акционерного общества заводов П. В. Барановского, в которой летом 1917 года В. И. Ленин встречался с Л. Б. Красиным, о чём сохранилась мемориальная доска. Это последний дом по правой (нечётной) стороне проспекта. В этом доме в кв. 66 до 2001 г. жил академик РАН М. И. Будыко, автор теории, положенной в основу современных исследований о глобальном потеплении.
 Дом № 98 (фото): 1910—1911, архитектор Д. А. Крыжановский. В отделке использованы сочетания естественных и искусственных материалов. Тщательно прорисованы все детали фасадов. Балконы украшены ажурными решётками с элементами северной флоры. Фасад отделан прямоугольной рустовкой и пилястрами ионического ордера, капитель которых декорирована волютами. Окна украшены балясинами. В кв. 30 в 1924—1941 годах жил политик и философ Н. Н. Глебов, в 1924—1942 и в 1945—1966 гг. — его дочь, художница Т. Н. Глебова, в 1945—1966 — её муж, художник В. В. Стерлигов.
 Дом № 100: 1911—1912, архитектор А. Ф. Нидермейер. Дом украшен пилястрами и рельефами. Первоначально в нём располагались доходный дом и частная лечебница М. Кальмейера; с 1919 по 1990-е годы — Центральный госпиталь скорой помощи, затем преобразованный в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе; в годы блокады — военный госпиталь. В этом доме после войны и до 1963 г. жил академик Б. К. Шишкин.
 Дом № 102: 1912—1914, — доходный дом Е. И. Гонцкевича. () Начат самим Е. И. Гонцкевичем, при участии С. Ю. Красовского в 1912 году, завершен А. Е. Белогрудом в 1914 году. А. Е. Белогруд жил здесь с 1914 по 1933 год.
 Дом № 104: 1912—1914, доходный дом Р. А. Дидерихса, архитекторы А. Ф. Бубырь и Н. В. Васильев.
 Дом № 106: 1910—1912, архитекторы А. Д. Дальберг и К. К. Кохендерфер. Это последний дом по левой (чётной) стороне проспекта.

См. также 
 Недалеко от начала проспекта находятся спортивные комплексы «Петровский» (Петровский остров, 2) и «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), а также Князь-Владимирский собор.

 С юго-запада на северо-восток Большой проспект П. С. пересекает следующие улицы (или граничит с ними):
 Ждановская набережная;
 проспект Добролюбова;
 улица Блохина;
 Зверинская улица;
 Съезжинская улица;
 улица Красного Курсанта;
 Пионерская улица;
 Мончегорская улица;
 улица Лизы Чайкиной;
 Красносельская улица;
 Ропшинская улица;
 Введенская улица;
 Рыбацкая улица;
 Ижорская улица;
 Колпинская улица;
 Стрельнинская улица;
 Ораниенбаумская улица;
 Шамшева улица;
 Гатчинская улица;
 Лахтинская улица;
 улица Ленина;
 Полозова улица;
 улица Подковырова;
 Подрезова улица;
 Бармалеева улица;
 Плуталова улица;
 Ординарная улица;
 Каменноостровский проспект;
 набережная реки Карповки.

Примечания

Литература 
 Д. А. Крыжановский // Архитектура Ленинграда. 1941, № 2. С. 73.
 
 
 
 
 Исаченко В. Г. Архитектура Санкт-Петербурга. Справочник-путеводитель. — СПб.: «Паритет», 2004. — 416 с — ISBN 5-93437-125-8

Ссылки 
 Большой проспект П. С. на сайте «Прогулки по Петербургу»
 Большой проспект П. С. на сайте Citywalls